Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2004 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Serena Williams. Das Finale bestritten Marija Scharapowa und Serena Williams, das Scharapowa in zwei Sätzen gewann.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2004